Malloy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Malloy (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Bob Malloy (1918–2007), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dan Malloy (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 David John Malloy (* 1956), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rockford
 John Griffith Malloy, Geburtsname von John Wray (Schauspieler) (1887–1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Larkin Malloy (1954–2016), US-amerikanischer Schauspieler und Moderator
 Marti Malloy (* 1986), US-amerikanische Judoka
 Michael Malloy (1873–1933), irisch-amerikanischer Wanderarbeiter und Mordopfer
 Norm Malloy (1913–1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Malloy (* 1986), US-amerikanisch-australischer Eishockeyspieler

Siehe auch: Maloy